Граф де лос Андес — испанский дворянский титул. Он был создан 17 ноября 1824 года королем Испании Фердинандом VII для государственного и военного деятеля Хосе де ла Серны и Мартинеса де Инохосы (1770—1832), предпоследнего вице-короля Перу (1821—1824). Владел дворцом в Херес-де-ла-Фронтера, известным как Palacio del Conde de los Andes.

19 ноября 1924 года король Испании Альфонсо XIII пожаловал звание гранда Испании Франсиско Морено и Зулете, 6-му графу де лос Андес.

Графы де лос Андес

Генеалогическое древо 
<div align=center style="padding: 0.5em; font-size:90%;">

История графов де лос Андес 
 Хосе де ла Серна и Мартинес де Инохоса (1770—1832), 1-й граф де лос Андес, вице-король Перу, родился в Херес-де-ла-Фронтера в 1770 году и скончался в Кадисе в 1832 году. Сын Альваро Хосе да ла Серна-Спинола и Фигероа и Николасы Мартинес де Инохоса и Трухильо.

 Альваро де ла Серна и Мартинес де Инохоса, 2-й граф де лос Андес, в 1833 году отказался от графского титула в пользу своей племянницы. Родился в Херес-де-ла-Фронтера и умер в Гаване. Капитан фрегата испанского флота.

 Николаса де ла Серна и Гарсия, 3-я графиня де лос Андес, дочь дяди Педро Ниласко де ла Серны и Мартинес де Инохоса, племянница 1-го и 2-го графов де лос Андес.
 Супруга с 1824 года адвокат Фернандо Морено и Руис Ромеро.

 Фернандо де ла Рока и Фонтесилья, 4-й граф де лос Андес, 5-й маркиз де Баэн Сусесо.

 Педро Морено де ла Серна (1830—1905), 5-й граф де лос Андес, носил титул с 28 октября 1876 года, сенатор от Кадиса, рыцарь Святого Иоанна Иерусалимского. Умер в Хересе 5 апреля 1905 года.
 Супруга с 1876 года Консуэло Зулета и Зулета.

 Франсиско де Асис Морено и Зулета (1881—1966), 6-й граф де лос Андес (наследовал титул 17 ноября 1905 года), маркиз де Мортара, гранд Испании (с 21 мая 1924 года). Доктор права, магистр философии и литературы, сенатор, министр экономики и финансов (1928—1930)
 Cупруга с 1906 года Мария дель Кармен Эррера и Эррера.

 Франсиско де Асис Морено и де Эррера (1909—1978), 7-й граф де лос Андес, политик, дипломат, член дома Хуана де Бурбона в изгнании
 Супруга — Тереза де Артеага и Фалгуэра, 12-я маркиз де ла Элиседа, дочь герцога дель Инфантадо. Ему наследовал их сын:

 Альваро Морено и де Артеага (1932—1997), 8-й граф де лос Андес. Наследовал от матери титул маркиза, став 13-м маркизом де ла Элиседа. Инженер-агроном.
 Супруга — Сильвия Ландал и Хагедорн. Ему наследовал их сын:

 Иван Франсиско Морено де Косар и Ландал (род. 1968), 9-й граф де лос Андес, 14-й маркиз де ла Элиседа, руководитель комиссии по геральдике в Королевской академии истории.
 Супруга — Мария Луиза Ровира и Хименес де ла Серна, 5-я графиня де Корбул.

Примечания

Источники 
 Elenco de Grandezas y Títulos nobiliarios Españole. Institito «Salazar y Castro» del C.S.I.C.
 ¨Títulos nobiliarios hispanoamericanos¨. Editorial M. Aguilar (Colección Crisol), Madrid, España 1947. (pags.359 a 361)

Ссылки 
 Palacio del Virrey Laserna 
 Palacio del Virrey Laserna  (página del palacio en Facebook)
 Escudo de armas de los Moreno de la Serna 
 Expediente de Senador de Francisco Moreno y Zuleta 
 Genealogía del Título de Conde de los Andes

Графы Испании
Гранды Испании